Polibi de Megalòpolis o simplement Polibi, gran historiador grec
 Polibi de Megalòpolis, militar arcadi 
 Polibi (llibert), llibert de l'emperador Claudi
 Polibi de Cos, metge grec 
 Polybius (videojoc), videojoc arcade